Beugniot ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Beugniot (1822–1878), französischer Ingenieur und Lokomotiv-Bauer
 Gilbert Beugniot (1940–2012), französischer Komiker
 Jean-Pierre Beugniot (* 1935), französischer Komponist

Siehe auch:
 Beugniot-Hebel